Хавиланд има више значења:
 Хавиланд (Њујорк)
 Хавиланд (Канзас)
 Хавиланд (Охајо)